Огю́ст Николя́ Поме́ль (; 20 сентября 1821 — 1898) — французский геолог, палеонтолог, ботаник.

Родился в городе Иссуар (Франция). Работал инженером на шахтах в Алжире. Стал специалистом по окаменелостям позвоночных Северной Африки.

Умер в алжирском городе Дра-эль-Мизан.

Список работ Помеля 
 Catalogue méthodique et descriptif des vertébrés fossiles découverts dans le bassin hydrographique supérieur de la Loire et surtout dans la vallée de son affluent principal l’Allier. — : J.-B. Baillière, 1853.
 Nouveau guide de géologie, minéralogie et paléontologie. — : Deyrolle fils, 1869.
 Le Sahara: observations de géologie et de géographie physique et biologique, avec des aperçus sur l’Atlas et le Soudan et discussion de l’hypothèse de la mer saharienne à l'époque préhistorique. — Alger: Association ouvrière V. Aillaud, 1872.
 Paléontologie, ou Description des animaux fossiles de la province d’Oran. — Oran: A. Perrier, 1872.
 Description et carte géologique du massif de Milianah. — : Savy, 1873.
 Paléontologie, ou Description des animaux fossiles de l’Algérie. — 2 volumes. — Alger: A. Jourdan, 1885—1887.
 Carte géologique de l’Algérie… Description stratigraphique générale de l’Algérie. — Alger, 1890.

Ссылки 

Палеонтологи Франции
Члены-корреспонденты Французской академии наук